Шотландскую футбольную Премьер-Лигу 2003—2004 выиграл клуб «Селтик» из Глазго.

Как победитель национального чемпионата «Селтик» попал в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб «Рейнджерс», занявший второе место, попал во 3-й квалификационный раунд. «Харт оф Мидлотиан» попал в Кубок УЕФА, как и клуб, занявший четвёртое место «Данфермлин Атлетик», который вышел в финал Кубка Шотландии, где уступил «Селтику».

«Партик Тисл», занявший последнее место, покинул Премьер-Лигу, а его место занял победитель первого дивизиона, «Инвернесс Каледониан Тисл».

Лучшим бомбардиром турнира стал Хенрик Ларссон, забивший 30 мячей.

Положение команд

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Статистика о чемпионате на оф. сайте

2003-2004
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2003 году
Спорт в Шотландии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004